Kurski steht für:
 Kurski (Adygeja), Dorf in Südrussland

Kurski ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Kurski (1877–1950), lettischer Archivar  und Historiker
 Jacek Kurski (* 1966), polnischer Politiker
 Jarosław Kurski (* 1963), polnischer Journalist